Okręty US Navy o nazwie USS "Rhode Island", pochodzącej od stanu Rhode Island:
 Pierwszy "Rhode Island" (1861) był drewnianym bocznokołowym parowcem noszącym wcześniej nazwę "John P. King" i "Eagle", później przemianowany na "Charleston". Walczył w czasie wojny secesyjnej.
 Drugi "Rhode Island" (BB-17) był pancernikiem typu Virginia, który uczestniczył w części rejsu Wielkiej Białej Floty. Uczestniczył w działaniach I wojny światowej.
 Stępkę okrętu podwodnego typu Ohio SSBN-730 położono jako "Rhode Island", ale po śmierci senatora Henry'ego M. Jacksona nazwę zmieniono. Z tego powodu dopiero "Rhode Island" (SSBN-740) został przyjęty pod tą nazwą.

W fikcyjnym uniwersum Star Trek jeden ze statków kosmicznych typu Nova nosi nazwę USS "Rhode Island" (NCC-72701).

Rhode Island